Натуральне число 1700
 1700 рік до нашої ери
 1700 рік нашої ери